Фадеечев — русская фамилия. Известные носители:
 Фадеечев, Алексей Николаевич (род. 1960) — артист балета Большого театра, народный артист Российской Федерации, сын Н. Б. Фадеечева
 Фадеечев, Николай Борисович (1933—2020) — артист балета Большого театра, народный артист СССР.

См. также:
 Фадеичев